Арвье́ () — коммуна в Италии в автономном регионе Валле-д’Аоста на реке Дора-Бальтеа. Через коммуну проходит международная автомобильная трасса во Францию и Италию и железная дорога.
Состоит из двух населённых пунктов — собственно Арвье и Левероне. С запада к Левероне примыкает деревня Гарен — родина первого чемпиона гонки Тур-де-Франс Мориса Гарена.

Площадь коммуны Арвье около 33 км². Почтовый индекс — 11011. Телефонный код — 0165. В Арвье находится винный кооператив Энфер. 

Покровителем Арвье считается святой Сульпиций, празднование 17 января.

История 
Название происходит от латинского Арвариум (Arvarium). На местном языке патуа название коммуны пишется Arvë. Коммуна сформировалась у подножия скалы на которой стоит замок Де ла Моте (впервые упомянут в документах в 1287 году). Замок и прилегающая местность переходили из рук в руки различных дворянских родов Савойи, но к XVIII в. замок был окончательно заброшен.
18 сентября 1944 года в Арвье немецкая оккупационная армия провела показательный расстрел мирных жителей в отместку за действия партизан. Жертвы похоронены на городском кладбище. В центре Арвье находится памятник им, а центральная улица Левероне названа улицей 18 сентября.

В Левероне также родился известный итальянский политик Коррадо Гекс (1932—1966).

Демография 
Население составляет 896 человек (2010 г.), плотность населения составляет 26 чел./км².
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Телефон: 0165 929001.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики